Джеймс Забиела () е хаус диджей, роден на 7 август 1979 г. в Саутхямптън, Англия. Той е забележим с уменията си да „преобразува“ траковете чрез техниката си.

Дискография

Собствени продукции 
 2005 „Skanksuary“ (Renaissance)
 2005 „Robophobia“ (Renaissance)
 2005 „EyeAMComputer“ (Renaissance)
 2006 „Weird Science“ (Renaissance)
 2007 „Rover“ (W/ Nic Fanciulli as One + One) (MOS)
 2007 „No Pressure“ (W/ Nic Fanciulli as One + One) (MOS)

Ремикси 
 2002 Röyksopp – „Remind Me“ (Zabiela's Ingeborge Mix) (Wall of Sound)
 2002 Pole Folder – „Dust“ (Zabiela's Dakota Bar Slam) (Bedrock)
 2002 Boomclick – „Homegrown“ (Zabiela Remix) (Sunday Best)
 2003 Dave Brennan – „Drink Deep“ (Zabiela's Vox Version) (Sunday Best)
 2003 Edward Shearmur – „Taxi Ride“ (JZ DJ Re-edit)
 2004 Ficta – „Eli“ (Zabiela's Rave Lizard Mix) (Global Underground)
 2004 Ficta – „Eli“ (Zabiela's Rave Lizard Reprise) (Global Underground)
 2004 Luke Vibert – 'Ambalek' (Zabiela's Delboy Edit) (Renaissance)
 2006 Charlie May vs. Sasha – „Seal Clubbing“ (James Zabiela Seal Squeal Remix) (Renaissance)

Миксирани дискове 
 2002: FOUR – discs 1 – 4 (promo)
 2002: GTDJ001 (James Zabiela)
 2003: Sound In Motion (Hooj)
 2004: ALiVE [Renaissance]
 2005: Utilities [Renaissance]
 2005: FOUR-2 – disc 0 (aka: Rendered), discs 1 – 4 (promo)
 2005: DJ Face-Off Meat Katie vs. James Zabiela (DJ Magazine)
 2006: FOUR-3 – discs 1 – 4 (promo). AKA: Proton Pack
 2006: The Appliance of Science (DJ Magazine)
 2007: James Zabiela and Nic Fanciulli present One+One (W/ Nic Fanciulli)(MOS)
 2011: Mixmag presents Destination Future mixed by James Zabiela

Външни препратки 
 Официален сайт

Английски диджеи
Английски музиканти
Електронни музиканти
Хампшър